Smíšená čtyřhra ve Wimbledonu 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo čtyřicet osm párů. V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl tchajwansko-chorvatský pár Latisha Chan a Ivan Dodig, jehož členové ve čtvrtfinále podlehli Johnu Peersovi s Čang Šuaj.

Vítězem se stala americko-britská, sedmá nasazená dvojice Desirae Krawczyková a Neal Skupski, která ve finále zdolala zástupce britského tenisu Joea Salisburyho s Harriet Dartovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Skupski získal první grandslamovou trofej a Krawczyková vybojovala po triumfu na French Open 2021 druhý titul z mixu v řadě.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Nicolas Mahut /  Kristina Mladenovicová (odstoupili)
  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowská (čtvrtfinále)
  Wesley Koolhof /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin / Nicole Melicharová-Martinezová (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Bethanie Matteková-Sandsová (3. kolo, odstoupili)
  Ivan Dodig /  Latisha Chan (3. kolo)
  Neal Skupski /  Desirae Krawczyková (vítězové)
  Michael Venus /  Čan Chao-čching (2. kolo, odstoupili)
  Kevin Krawietz /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Raven Klaasen /  Darija Juraková (3. kolo)
  Hugo Nys /  Sie Su-wej (odstoupili)
  Fabrice Martin /  Alexa Guarachiová (2. kolo)
  Sander Gillé /  Hayley Carterová (3. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)
  Ben McLachlan /  Ena Šibaharaová (2. kolo, odstoupili)
  Marcus Daniell /  Sharon Fichmanová (2. kolo, odstoupili)
  John Peers /  Čang Šuaj (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

smíšená čtyřhra